Il doppio del torneo di tennis Medellin Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Campana e Tamer El Sawy che hanno battuto in finale Eyal Ran e Maurice Ruah 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Eyal Ran /  Maurice Ruah (finale)
 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (quarti di finale)

 Brett Hansen-Dent /  T. J. Middleton (semifinali)
 Pablo Campana /  Tamer El Sawy (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Medellin Challenger 1996